CDQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Croydon (Australia)